Backmann ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Backmann (* 1976), deutscher Fußballspieler
 Reinhold Backmann (1884–1947), deutscher Lehrer und Germanist